Бренстат () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 105 км на південь від Страсбура, 40 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Бренстат і Діденайм було об'єднано в новий муніципалітет Бренстат-Діденайм.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2629 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5849,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Бренстат 
 Бренстат на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бренстат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхній Рейн